Фостер Отар Моро (, 6 мая 1997, Новый Орлеан) — профессиональный американский футболист, тайт-энд клуба НФЛ «Окленд Рэйдерс».

Биография

Любительская карьера 
Фостер Моро родился 6 мая 1997 года в Новом Орлеане. Кроме него, в семье Триши и Лайла Моро ещё трое дочерей. Он учился в престижной католической школе ордена Иезуитов. Моро завершил карьеру в школьной футбольной команде, набрав 1 210 ярдов с пятнадцатью тачдаунами. В 2014 году вместе с командой он выиграл чемпионат штата. Также Фостер был стартовым центровым школьной баскетбольной команды.

После окончания школы он поступил в Университет штата Луизиана, о чём мечтал с детства. За команду колледжа Моро начал играть с первого года обучения, чаще выходя на поле при возврате пантов и начальных ударов. В составе нападения «Тайгерс» он стал выходить на поле в 2016 году.

На третий сезон, в 2017 году, Фостер стал основным тайт-эндом команды, сыграв во всех тринадцати матчах и став четвёртым по набранным на приёме ярдам. В матче за Ситрус Боул против «Нотр-Дама» он набрал 64 ярда. В заключительный год Моро получил от тренеров команды №18, имеющий особое значение в университете и принял участие в тринадцати играх. После завершения сезона его пригласили сыграть на Матче всех звёзд выпускников колледжей. Всего за карьеру в NCAA Фостер сыграл 49 матчей, из них 32 в стартовом составе. Университет он окончил в декабре 2018 года.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Перед драфтом НФЛ 2019 года эксперты отмечали хорошую работу Моро на маршрутах, хотя в университете тренеры чаще использовали его в роли блокирующего игрока. К числу слабостей Фостера относили недостаток мышечной массы и не всегда правильное принятие решений после приёма мяча. На драфте он был выбран клубом «Окленд Рэйдерс» в четвёртом раунде под общим 137 номером.

Контракт с командой Моро подписал 2 мая 2019 года. Сумма четырёхлетнего соглашения составила 3 млн долларов. Генеральный менеджер «Окленда» Майк Мэйок, комментируя сделку, сообщил, что клуб доволен новичком и в первую очередь планирует задействовать его в роли блокирующего тайт-энда. В НФЛ Фостер дебютировал на первой игровой неделе сезона 2019 в матче с «Денвер Бронкос».

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат 

 По состоянию на 28 октября 2019

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Окленд Рэйдерс»